Prahm bezeichnet

 Prahm (Schiffstyp), flacher Schiffstyp
 Prahm (Einheit), ein altes Volumenmaß in Preußen

Prahm ist der Familienname von
 Jean Prahm (* 1978), US-amerikanische Bobsportlerin

Siehe auch: 

 Pram
 Bram
 Brahm